Die Communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique ist ein Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im französischen Überseedépartement Martinique. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 18 Gemeinden. Der Sitz befindet sich in Le Marigot.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays Nord Martinique
Gegründet 2014